Хосе Луис Капон Гонсалес, известный как Капон (6 февраля 1948 — 29 марта 2020) — испанский футболист, который играл на позиции защитника. Большую часть карьеры провёл в «Атлетико Мадрид».

Биография 
Он начал свою спортивную карьеру в мадридском «Атлетико», сменив Исасио Кальеху на позиции правого защитника. Позже он также играл в центре обороны и даже в полузащите. 24 января 1971 года он дебютировал за «Атлетико Мадрид» в матче лиги против «Сельты». До момента своего ухода из клуба в 1980 году он сыграл 269 матчей за девять сезонов, в том числе 34 кубковых матча, 33 матча в еврокубках. Он также сыграл в финале Кубка европейских чемпионов 1974 с «Баварией». Несмотря на поражение испанцев со счётом 4:0 после переигровки, «Бавария» отказалась участвовать в Межконтинентальном кубке. В итоге Капон сыграл в двухматчевом противостоянии за Межконтинентальный кубок по футболу 1974 с «Индепендьенте» (победа по сумме матчей 2:1).

Капон сыграл 13 матчей за сборную Испании и забил один гол — 12 октября 1975 года в ворота Дании в рамках квалификации на чемпионат Европы 1976 (2:0).

На протяжении многих лет он вспоминал, что «лучше всего было выиграть Лигу [19]77 года на „Бернабеу“ и Межконтинентальный. Я сыграл в знаменитом полуфинальном матч [против „Селтика“ (0:0)] в Глазго в [19]74 году.»

25 ноября 1980 года на стадионе «Висенте Кальдерон» состоялся прощальный матч Капона. Матч был сыгран между «Атлетико Мадрид» и сборной Советского Союза. Капон провёл на поле лишь одну минуту и был заменён под овации трибун.

29 марта 2020 года было объявлено о смерти Капона от COVID-19.

Достижения 
 Чемпионат Испании: 1972/73, 1976/77
 Кубок Испании: 1975/76
 Кубок европейских чемпионов УЕФА (финалист): 1973/74
 Межконтинентальный кубок: 1974

Примечания

Ссылки 
 Ficha de Capón en la web de sportec
 Biografía de Capón en lavidaenrojiblanco

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Бургос»
Игроки ФК «Эльче»
Умершие от COVID-19 в Испании